Té bravo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Marrubium vulgare; o
 el nombre común de la planta Mentha aquatica.